Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками,, але не змогли захистити свій титул, оскільки у другому колі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова.
Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Сара Еррані і Роберта Вінчі, яка знялась за рахунку з рахунком 4–0.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд